Рестрепо  — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Карлос Альберто Вівес Рестрепо — колумбійський співак
 Карлос Рестрепо — колумбійський футбольний тренер
 Карлос Еухеніо Рестрепо — 7-й президент Колумбії
 Карлос Льєрас Рестрепо — 22-й президент Колумбії
 Хосе Мануель Рестрепо — колумбійський державний діяч
 Хосе Рестрепо — колумбійський борець вільного стилю